

Patronyme 

 Odile Rudelle (1936-2013), historienne française
 Pierre-Marie Rudelle (1932-2015), peintre français
 Roger Rudelle (1921-2008), comédien français
 Théodore Rudelle (1843-1926), homme politique français
Léonce Rudelle

Toponyme 

 Rudelle, commune française du département du Lot
 Église Saint-Martial de Rudelle

Voir aussi 
 
Patronyme français